Aberrações de uma Prostituta é um filme brasileiro lançado em 1981 escrito e dirigido pela cineasta Francisco Cavalcanti.

Sinopse 
Um homem simples busca os responsáveis pelo sequestro de seu próprio filho.

Elenco 
Francisco Cavalcanti
Heitor Gaiotti
João Paulo Ramalho
Jofre Soares
Ruy Leal
Zilda Mayo

Ligações externas
Cinemateca.gov.br: Aberrações de uma Prostituta

Filmes do Brasil de 1981
Filmes em língua portuguesa da década de 1980